Кереджский метрополитен — система метро в городе Кередж, спутнике Тегерана.

История 
Ранее через город прошла линия 5  Тегеранский метрополитен,  длина 41 км.

Пока состоит из второй линии, участок длиной 5,5 км, открытой 27 февраля 2023 года.

Строительство

Линии 
 Первая -
 Вторая - 2 станции, 5,5 км. Открыта 27 февраля 2023 года.
 Третья - план.
 Четвертая - план.
 Пятая - план.
 Шестая - план.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт Швандля https://www.urbanrail.net/as/ir/karaj/karaj.htm

Примечания 

 Метрополитены по алфавиту
Кередж